Cette page présente la discographie des singles de Prince, ainsi que les meilleures positions obtenues dans le classement général.

Singles

Récompenses

Single Internet

Notes et références 

Prince (musicien)